Варва́ра Серге́евна Ви́збор () — российская певица и музыкант.

Биография 
Родилась 18 февраля 1986 года в Москве. Внучка советских бардов Юрия Визбора и Ады Якушевой. Мать — журналистка Татьяна Визбор, отец — Сергей Лобиков (экономист по профессии). У Варвары есть младший брат Юрий — музыкант, основатель групп YOURALOBIKOV и «Корпорация Желтый асфальт». В 2007 году окончила Театральное училище им. Щукина (мастерская П. Е. Любимцева). В 2007—2009 годах обучалась на кафедре пластической выразительности актёра в магистратуре театрального института им. Щукина.

В 2008—2010 гг. работала в театре «Школа современной пьесы». В 2010—2013 годах — актриса «Театриума на Серпуховке п/р Терезы Дуровой».

С 2010 по 2015 годы выступала в московских клубах в составе эстрадно-джазовой группы под названием «Визбор V.S. Хутас». Помимо Сергея Хутаса и Варвары, в состав также входили клавишник Роман Дмитриев, барабанщик Давид Ткебучава, гитарист Максим Шибин.

Летом 2015 года, уже под своим именем, Варвара собирает обновлённый состав музыкантов.

Шоу «Голос»

В сентябре 2015 года приняла участие в слепых прослушиваниях телевизионного шоу «Голос», ни один из судей не повернулся. Несмотря на то, что Варвара не смогла из-за решения судей пройти дальше, её выступление вызвало общественный резонанс и привлекло к молодой певице интерес широкой аудитории.

Фестиваль Усадьба Джаз

В 2016 и в 2017 г. вместе со своим коллективом Варвара Визбор становится участником фестивалей «Усадьба Jazz» в Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге и Москве.

Личная жизнь 
Замужем.

Дискография

Альбомы 
 Земляника (2015)
 Варежка (2016)
 Многоголосье (2017)

Синглы 
 А зима будет большая… (музыка и стихи — Юрий Визбор, релиз 17.12.2015)
 Осень будет с ним всегда (музыка — Сергей Хутас, стихи — Дмитрий Тютлин).
 Ты моё дыхание (музыка и стихи — Ада Якушева, релиз 11.02.2016)
 Нет, мой милый (музыка — Марк Фрадкин, стихи — Евгений Долматовский, релиза 14.04.2016)
 Сумерки (музыка и стихи — Ада Якушева, релиза 15.04.2016)
 Люся (музыка и стихи — Юрий Визбор, релиз 13.05.2016)
 Военные фотографии (музыка — Сергей Никитин, стихи — Юрий Визбор, релиз 03.06.2016)
 Где-то (музыка и стихи — Алина Наниева, релиз 26.12.2016)
 Ниже ноля (музыка и стихи — Алина Наниева, релиз 24.09.2017)

Ремиксы 
 Ниже ноля Damaxx remix (совместно с dj Damaxx из Омска)

Песни, записанные совместно с другими исполнителями 
 Якутяночка (совместно с L’One)
 На другом берегу зимы (совместно с группой Uma2rmaH, песня вышла на альбоме «Пой, весна» (2016)
 Птица (совместно с группой «Марсу нужны любовники», песня вышла на альбоме «Дети плохой погоды» (2016)
 Ищу тебя я (совместно с группой «Белая кость» («Айсберг»)
 Эхо (совместно с L’One для сериала «Чернобыль 2. Зона Отчуждения» (2017)

Другие песни 
Песни, которые также входят в концертный репертуар певицы, однако отдельно не издавались:
 Морские ворота (Если вы хоть раз бывали в плаванье) (музыка — Виктор Берковский, Сергей Никитин, стихи — Юрий Визбор)
 Речной трамвай (музыка и стихи — Юрий Визбор)
 Загадка женщины (из к/ф «Чародеи») (музыка — Евгений Крылатов, стихи — Леонид Дербенёв)
 Лето без тебя как зима (музыка и стихи — Виктор Резников)
 Кабы не было зимы (из м/ф «Зима в Простоквашино») (музыка — Евгений Крылатов, стихи — Юрий Энтин)
 Мёртвый сезон (музыка — Вячеслав Малежик, стихи — Александр Смогул. Песня прозвучала на юбилейном концерте Вячеслава Малежика 17 февраля 2017 года в Государственном Кремлёвском дворце).

Фильмография

Видеография

Музыканты 
В настоящий момент с Варварой Визбор выступают:

 Дмитрий Илугдин — клавишные,
 Виктор Шестак — бас-гитара, контрабас,
 Пётр Ившин — ударные,
 Александр Бруни — флейта,
 Александр Родовский — гитара,
 Роман Ночевный — гитара.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Варвара Визбор на JazzMap

Музыканты XXI века
Персоналии:Школа современной пьесы
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Визборы
Юрий Визбор